Barwon (Nieuw-Zuid-Wales), een rivier in Nieuw-Zuid-Wales, Australië
Barwon (Victoria), een rivier in de Victoria, Australië 
Barwon (Queensland), een rivier in Queensland, Australië